Osoby o nazwisku Matula:
 Matula – rodzaj grzybów
 Iosif Matula –  rumuński polityk, nauczyciel i samorządowiec
 Jerzy Matula – polski reżyser, aktor epizodyczny i kompozytor
 Kimberly Matula – amerykańska aktorka telewizyjna
 Zbigniew Matula – polski wojskowy, porucznik Armii Krajowej